María José Sáez puede hacer referencia a:

 María José Sáez Carrasco, nacida el , periodista y presentadora española de Informativos Telecinco.
 María José Sáez Ramada, conocida como José Sáez, nacida el , periodista y presentadora española de Antena 3 Noticias.